Rio Cajari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Cajari (flodgren), Pará, 
 Rio Cajari (vattendrag), Amapá, 

Robotskapade Brasilienförgreningar